Лоучка може бити:

 Лоучка (Всетин), насељено мјесто у округу Всетин, Злински крај, Чешка Република
 Лоучка (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Лоучка (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република